Die Saison 2016/17 war die 39. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (bis 2012 Oberliga Südwest) und die neunte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde vom Fußball-Regional-Verband Südwest organisiert.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2016/17 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2015/16:
  SV Saar 05 Saarbrücken
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2015/16:
  Borussia Neunkirchen
  TSG Pfeddersheim
  FC Karbach
  FSV Viktoria Jägersburg
  SV Röchling Völklingen
  FC Hertha Wiesbach
  TSV Schott Mainz
  SpVgg Burgbrohl
  SV Gonsenheim
  Arminia Ludwigshafen
  FSV Salmrohr
  FK Pirmasens II
  SC Hauenstein

 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2015/16:
  TuS Rot-Weiß Koblenz
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2015/16:
  FV 07 Diefflen
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2015/16:
  TuS Mechtersheim
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga, Saarlandliga und Verbandsliga Südwest 2015/16:
  SV Morlautern

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland, Saarland und Südwest aus. Die Auslosung ergab, dass der saarländische Bewerber  zuerst gegen den Vertreter aus dem Südwesten spielte. Im zweiten Spiel steht dann der Verlierer des ersten Spiels dem rheinländischen Vertreter gegenüber. Im dritten Spiel spielt der Sieger des ersten Spiels gegen den Vizemeister der Rheinlandliga.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga: Eisbachtaler Sportfreunde
 Vizemeister der Saarlandliga: VfL Primstal
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest: SC 07 Idar-Oberstein

|}

|}

Einzelnachweise 

2016
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2016/17